Pucanglaban kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Pucanglaban, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Pucanglaban, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar